Platingruppe steht für
 eine veraltete alternative Bezeichnung der Nickelgruppe
 eine veraltete Bezeichnung der Platinmetalle